Sapphire est le terme anglais pour la pierre précieuse saphir, et peut désigner :

Personne 
 Sapphire, femme de lettres américaine, auteure de Push, adapté au cinéma sous le titre Precious.

Toponyme 
 Sapphire, ville australienne située dans le Queensland.

Cinéma 
 Sapphire, le titre original du film britannique Opération Scotland Yard, réalisé en 1959.

Musique 
 Sapphire, est le nom du groupe qui succéda à Alyson Avenue après le départ de sa chanteuse pour rejoindre le groupe Nightwish ;
 Sapphire, est le  du duo japonais Wink sorti en 1991.

Jeu vidéo 
 Le jeu vidéo Ginga Fukei Densetsu Sapphire, l'un des jeux les plus rares de la PC-Engine ;
 Il désigne aussi en anglais le jeu Pokémon Saphir.

Divers 
 Une partie du nom d'une entreprise basée à Hong Kong, Sapphire Technology ;
 Le nom d'un personnage du dessin animé Trollz ;
 Un ver informatique aussi nommé SQL Slammer ;
 Sapphire, cheval de saut d'obstacles ayant été cloné.